Натуральне число 1148
 1148 рік до нашої ери
 1148 рік нашої ери